Veeck ist der Familienname von 

 Bill Veeck (1914–1986), US-amerikanischer Baseballmanager
 Otto Veeck (1860–1923), deutscher Pastor 
 Walther Veeck (1886–1941), deutscher Prähistoriker, Spezialist für die Merowingerzeit